Цанко Цанков може да се отнася за:
 Цанко Цанков (кмет), (р. 1889), кмет на гр. Ловеч
 Цанко Цанков (диригент), български диригент
 Цанко Цанков (инженер) (р. 1924), български инженер
 Цанко Цанков (волейболист) (р. 1979), български волейболист
 Цанко Цанков (плувец) (р. 1987), български плувец